Die Saison 2013/14 war die 13. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 92. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 13. Oktober 2013 und endete am 11. Mai 2014 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 27. Juni 2014.

Als Titelverteidiger und Pokalsieger startete Mens Sana Siena in die Saison.

Aufsteiger zur Saison 2013/14 war Pistoia Basket.

Nach der Hauptrunde stand Sutor Montegranaro als sportlicher Absteiger in die Serie A2 fest. Zudem meldete Mens Sana Siena wenige Tage nach der Finalniederlage in den Play-Offs Konkurs an. Montegranaro verzichtete als potentieller Nachrücker jedoch auf den Verbleib in der Serie A. 

Olimpia Milano gewann nach 18 Jahren Durststrecke seinen 26. Meistertitel. Pokalsieger wurde Dinamo Sassari, der damit seinen ersten nationalen Titel gewinnen konnte.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2013/14

Ehrungen 2013/14 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Drake Diener
| Banco di Sardegna Sassari
|-
| Trainer des Jahres
|  Paolo Moretti
| Giorgio Tesi Group Pistoia
|-
| MVP-Finalrunde
|  Alessandro Gentile
| EA7-Emporio Armani Milano
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

Einzelnachweise & Anmerkungen 

2013/14
Basketballsaison 2013/14